Семён Константинович Кононов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1912 году в 3-ем Мальжагарском наслеге.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1972 гг. — учился в ликбезе, работал на колхозном производстве, председатель исполкома Тит-Аринского сельского Совета, председатель колхоза им. Маленкова, инструктор райисполкома, плотник треста «Якутстрой» в г. Якутске.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Умер в 1987 году в Якутске.

Ссылки 
 Кононов

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены КПСС